George Charleton Barron (circa 1846-1891), een Engels musicus en entertainer
 George Barron (voetballer) (1883-1961), een Engels voetballer
 George Barron (mycoloog) (1928), een Schots-Canadees wetenschapper
 George Barron (beeldhouwer) (1949-2017), een Surinaams beeldhouwer